Dominique Bertinotti (née en 1954), femme politique française ;
 Fausto Bertinotti (né en 1940), homme politique italien ;
 Marcel Bertinotti (1922-2009), organiste, improvisateur et compositeur français ;
 Teresa Bertinotti-Radicati (1776-1854), soprano italienne.